Рік тигра — один із років дванадцятирічного циклу китайського (східного) календаря
 «Рік тигра» — ювілейна монета номіналом п'ять гривень, випущена Національним банком України в 2010 році